Paolo Farinella - presbitero italiano
 Paolo Farinella - astronomo italiano